"Nueve de Julio" pode ser:
 Nueve de Julio (partido), na Argentina
 Nueve de Julio (distrito), no Peru
 Nueve de Julio (departamento), nome de vários departamentos argentinos

Desambiguações de topônimos